Ятовты — деревня, Пограничный сельсовет Берестовицкого района Гродненской области Белоруссии.
 Ятовты — хутор, Радунский поселковый Совет Вороновского района Гродненской области Белоруссии.